Jméno a příjmení Jan Šmíd má více nositelů:

 Jan Šmíd (* 1965) – český novinář a publicista
 Jan Šmíd (fotograf) - český fotograf
 Jan Šmíd (grafik) (1937–1995) – český akademický malíř a grafik
 Jan Šmíd (herec) (* 21. 4. 1938 Vítkovice) – český herec
 Jan Šmíd (hudebník) (* 27. 11. 1987 Ostrava) – český baskytarista
 Jan Šmíd (prozaik) (1921–2002) – český redaktor, grafik a prozaik